«Тульский Токарев» — российский телесериал 2010 года в жанре криминальной драмы по мотивам одноимённого романа Андрея Константинова, написанного в соавторстве с Евгением Вышенковым.

Сюжет 

Действие фильма происходит в конце 1970-х и в конце 1980-х годов, в Ленинграде на Васильевском острове. Герои фильма занимаются расследованием серии убийств, совершённых загадочным маньяком по прозвищу «Шахматист».

В ролях 

 Максим Матвеев — Артём Токарев
 Алексей Комашко — Артур Васильевич Тульский (тяжело ранен Димой в 12-й серии)
 Андрей Смоляков — «вор в законе» «Варшава»
 Алексей Гуськов — Василий Павлович Токарев, отец Артёма
 Татьяна Аптикеева — мать Артёма
 Дмитрий Волкострелов — Дмитрий (Дима) «Шахматист» Владимирович Порез (арестован в 12-й серии)
 Юлия Маньковская — Светлана Барышникова (†, убита Димой в 9-й серии)
 Мария Звонарёва — Лариса Михайловна Яблонская
 Екатерина Рябова — Оля Гороват (†, покончила с собой в 11-й серии)
 Сергей Жарков — Леха Суворов (†, погиб)
 Роман Жилкин — Пётр Фёдорович Ужинский, хозяин ночного клуба «Дельфин» (†, убит Димой)
 Андрей Шимко — вор в законе «Проблема» (Вячеслав Васильевич Курлисов) (†, убит Димой в 3-й серии)
 Сергей Юшкевич — Евгений Лаптев, капитан милиции
 Нина Усатова — Маргарита, хозяйка магазина
 Сергей Кагаков — Виктор Удалов
 Хельга Филиппова — Нинель Васильевна Удалова
 Андрей Дежонов — отец Димы Владимир Витальевич Порез (†, погиб во 2-й серии)
 Анна Вартанян — мать Димы (†, погибла во 2-й серии)
 Анатолий Петров — Валерий Михайлович Усенков, подполковник инспекции по личному составу
 Евгений Филатов — генерал Плучёв
 Михаил Соловьёв — «Боцман»
 Дмитрий Кочкин — «Тельняшка»
 Алёна Кононова — Аня
 Виталий Коваленко — Анатолий Гороховский
 Фёдор Лавров — Вадим Колчин
 Юрий Степанов — Богуславский
 Вадим Яковлев — «Баламут»

Рейтинги 
Премьера сериала «Тульский Токарев» имела рейтинг — 6,5 %, долю −18,3 %. В рейтингах по Москве среди сериалов за неделю с 08 по 14 марта 2010 года сериал занял второе место (рейтинг — 7,2 %, доля — 20,2 %). Высокие рейтинги сериал демонстрировал и при повторном показе в мае 2011 года (рейтинг — 4,7 %, доля — 15,3 %).

Награды и номинации 
В 2011 году сериал был выдвинут на премию Золотой носорог в категории «Телевизионный сериал (до 12 серий)» в трёх номинациях: «Лучший телевизионный сериал», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссёрская работа», а также получил премию в категории «Премии за телевизионные фильмы вне категорий» в номинации «Лучший монтаж».

Примечания

Ссылки 
 «Тульский Токарев» на сайте студии «НТВ-Кино»

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2010 году
Телесериалы России, завершённые в 2010 году
Телесериалы телеканала НТВ
Детективные телесериалы России
Экшен-телесериалы
Экранизации произведений Андрея Константинова
НТВ-Кино
Телесериалы на русском языке